

Maiores públicos
O maior público do Estádio Beira-Rio ocorreu em 1972, quando a Seleção Brasileira de Futebol disputou um amistoso contra a Seleção Gaúcha de Futebol. A partida, que terminou em empate por 3 a 3, também registra o maior público da história do futebol no Rio Grande do Sul, com 106.554 torcedores pagantes.

No Estádio Beira-Rio (Após 2014)

No Estádio Beira-Rio (Entre 1969 e 2012) 

Sport Club Internacional
Listas de públicos de clubes de futebol do Brasil